Субпрефектура Капела-ду-Сокорру () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в южной части города. Общая площадь 134,2 км². Численность населения — 684 757 жителя.

В составе субпрефектуры Капела-ду-Сокорру 3 округа:
 Сокорру (Socorro)
 Сидади-Дутра (Cidade Dutra)
 Гражау (Grajaú)

См. также 
 Епархия Санту-Амару

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры
 Епархия Санту-Амару

Капела-ду-Сокорру